Вараксинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Вараксино.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Караваевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 138,43 км²
 Расположение: северная часть Сычёвского района
 Граничит:
 на востоке — с  Хлепенским сельским поселением
 на юго-востоке — с  Никольским сельским поселением
 на юге — с  Мальцевским сельским поселением
 на юго-западе — с  Караваевским сельским поселением
 на западе — с  Середским сельским поселением
 на севере — с Тверской областью
 Крупные реки: Яблоня, Осуга.
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма — Ржев, станций нет.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, охотохозяйства .

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 11 населённых пунктов.
 Вараксино, деревня
 Азарово деревня
 Васютино, деревня
 Гладышево, деревня
 Карпово деревня
 Малое Петраково, деревня
 Ракитня, деревня
 Свиноройка, деревня
 Таркино, деревня
 Узкое, деревня
 Шашелово, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Сычёвского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году